Ирак принимал участие в Летних Олимпийских играх 1948 года в Лондоне (Великобритания) в первый раз за свою историю и не завоевал ни одной медали. Страну представляли 11 спортсменов, принимавших участие в соревнованиях по баскетболу и лёгкой атлетике. При этом Али Салман принимал участие как в турнире баскетболистов, так и в легкоатлетических соревнованиях.

Ссылки 
 База МОК
 Официальные олимпийские отчёты

Страны на летних Олимпийских играх 1948 года
1940-е годы в Ираке